Carthamus tinctorius (ou açafrão-bastardo)
Guarea guidonia ou carrapeta-verdadeira
Bixa orellanaou Urucu (planta)

Desambiguações de vegetais